Серге́й Ива́нович Коржи́нский () — русский ботаник и генетик-эволюционист, один из основоположников фитоценологии. Ввёл понятие «раса» как основной таксономической категории растений. Независимо от Х. Де Фриза и А. Кёлликера обосновал мутационную теорию («теория гетерогенезиса»), противопоставив её дарвинизму.

Действительный член Петербургской академии наук (1896). Действительный статский советник (1898).

Биография 
Сергей Коржинский родился 26 августа (7 сентября) 1861 года в Астрахани. Род Коржинских — потомственные дворяне Черниговской губернии, ведущие свой род от запорожских казаков. Отец, Иван Яковлевич Коржинский, был врачом, умер рано. Воспитанием Сергея Ивановича занималась его старшая сестра — Мария Ивановна.

В 1874 году поступил в Астраханскую классическую гимназию и в 1881 году окончил её с золотой медалью. Здесь он проявил интерес к ботанике, совершал ботанические экскурсии в районы дельты Волги. Первая его книга по ботанике была подарена гимназией за его успехи.

Поступил в Казанском университете на физико-математический факультет по разряду естественных наук, который окончил в 1885 году, при котором был оставлен для подготовки к профессорскому званию. К моменту окончания университета Коржинский опубликовал ряд научных статей о растительности Астраханского края. Уже первая научная работа студента-второкурсника Казанского университета Коржинского — «Очерк флоры окрестности г. Астрахани» (1882) — обратила на себя внимание учёных. Всё лето 1883 года он провёл в дельте Волги, следующий год посвятил исследованию спорных растений Казанской губернии, а затем — изучению северной границы чернозёмно-степной полосы.

В конце XIX века под руководством С. И. Коржинского в Казанском университете начала формироваться геоботаническая школа, сыгравшая выдающуюся роль в развитии русской ботанической географии.

26 апреля 1887 году в возрасте 26 лет защитил диссертацию «Материалы для географии, морфологии и биологии Aldrovandia vesiculosa L.» был признан магистром ботаники.

До 1888 года одарённый ботаник был приват-доцентом Казанского университета, читал курс ботанической географии, продолжал научные исследования. В дальнейшем он глубоко изучил взаимоотношения лесной и степной растительности, всесторонне исследовал условия произрастания растительности в пойме и на буграх, особенности формирования растительности заливных лугов. Он пытался распределить растения по формациям и «фациям», разработал самостоятельную классификацию типов почв на основе взаимообусловленности почвы и растительности.

Идеи Коржинского о генезисе и развитии почв лесостепи были сформулированы в его докторской диссертации «Северная граница чернозёмно-степной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношениях», за которую, в 1888 году удостоен степени доктора ботаники и назначен профессором в открывшийся Томский университет.

1 сентября 1888 года прочитал первую в истории университета лекцию — «Что такое жизнь?». Член Правления университета и попечительского комитета по дому общежития студентов.
13 сентября 1888 года начались занятия в Томком университете. После отъезда Коржинского в 1888 году в Томск, Казанскую геоботаническую школу возглавил Андрей Яковлевич Гордягин.

Первый директор Сибирского ботанического сада, устроенного при Томском университете. Совершил ряд научных экспедиций в окрестностях Томска, Барабинской и Кулундинской степям, на озеро Балхаш (1890). По заданию Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества на Амур для изучения местной флоры и пригодности края к колонизации (1891). Его ранняя работа «Отчёт об исследовании Амурской области как земледельческой колонии» (1892) — образец экономической оценки почвенно-растительного покрова своеобразной территории Дальнего Востока и первых опытов по освоению её русским населением для нужд сельского хозяйства. Результаты его исследований были изданы в Обществом естествоиспытателей при Казанском университете.

Член-учредитель Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете, практиковал чтение публичных лекций. Проработал профессором университета до 1892 года.

В 1892 году Коржинского приглашают в Петербург, назначают главным ботаником Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге.

С 1893 года — директор Ботанического музея Академии наук, был профессором высших женских курсов.

Продолжая исследовательскую работу, посещает Полесье, Оренбургскую губернию, Среднюю Азию, Алтай (около 1895 года). и готовится к составлению большого труда «Флора России». Николай II, ещё будучи цесаревичем, после неудачного посещения Японии, где он был ранен, получил от отца приказ вернуться в Петербург. Николай возвращался через Сибирь и в Томске встретился с профессором С. И. Коржинским, который показал цесаревичу гербарий растений Сибири. В это время профессор готовил издание флоры Сибири и денег, как всегда, не хватало. Узнав об этом, Николай из личных средств выделил необходимую сумму на издание «Флоры». С. И. Коржинский с честью выполнил свою задачу, а Николай, приехав в Петербург, обратился к своему дяде, Президенту Императорской Академии Наук, чтобы тот поспособствовал избранию Коржинского академиком.

В 1896 году С. И. Коржинский был избран действительным членом Петербургской академии наук.

Работа в Петербурге не мешала ему совершать длительные исследовательские поездки. Так, в течение лета (то есть виноградного сезона — августа, сентября и части октября) 1898 и 1899 годов академик Коржинский производил исследования винограда. В Крыму он изучил 112 сортов винограда, дал им не только ботаническое описание, но и биологическую характеристику и производственную оценку видов и сортов. Результаты этих его исследований легли в основу первой «Ампелографии Крыма» (с атласом рисунков), опубликованную уже после смерти автора в 1909 году.

Немалый вклад внёс в изучение родного края. Сергей Иванович исследовал растительный мир дельты Волги и сухих степей. На этом материале им были написаны работы: «Очерк флоры окрестностей города Астрахани», «Список растений города Астрахани», «Заметки о так называемых Бэровских буграх» (1884-1886 гг.). В настоящее время в фонде «Природы» хранится гербарий «Астраханская флора», изготовленный С. И. Коржинским. Этот гербарий был подарен им Астраханскому Петровскому обществу в 1886 году. Гербарий представлен 209-ю гербарными листами, собранными в 3 тома. Несмотря на свой почтенный возраст (124 года), гербарий очень хорошо сохранился.

Книга «Северная граница чернозёмно-степной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении» была подарена астраханцу Дремкову Владимиру Васильевичу в 1888 году автором, о чём свидетельствует дарственная надпись.

Книга «Ботанический атлас», изданная в 1887 году, содержит общие понятия о строении растений, основных отделах растительного царства, морфологии семенных растений, понятие о систематике растений, методики собирания и составления гербариев. Она представляет собой самостоятельный очерк, написанный по просьбе автора атласа К. Гофмана академиком Коржинским.

Сергей Иванович Коржинский не дожил даже до своего 40-летия. В 1900 году он выезжал в Астраханскую губернию, где изучал способы укрепления песков растительностью, а оттуда направился в Крым. В ноябре вернулся в столицу, где скоропостижно скончался 18 ноября (1 декабря) 1900 года. Похоронен в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Его работы были напечатаны в следующих изданиях: «Труды Казанского общества естествознания» (     ), в приложении к «Протоколам заседаний Казанского общества естествоиспытателей»: (№ 79, 72, 75, 87), в «Botanisches Centralblatt» (1886).

Академиком Коржинским было опубликовано свыше 80 научных работ. Ему принадлежит ряд статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

В честь Коржинского названо 45 видов и один род растений (например, Солодка Коржинского), а в свои 35 лет он был избран академиком Русской академии наук. Обширные работы по изучению растительности академика Коржинского создали теоретическую основу, на которой и развивалась впоследствии русская геоботаника. Одним из первых показал территориальную неустойчивость почвенно-растительных зон на Русской равнине. Явился основоположником гипотезы наступления леса на степь.

Теория гетерогенезиса Коржинского С.И 
В начале XX века с новыми «эволюционными» теориями выступили русский ботаник С. И. Коржинский и голландский ботаник Де Фриз.

Изучая разные группы растений, Коржинский тщательно разбирал случаи обособления самоопыляющихся и клейстогамных рас, гибридогенных типов, видов растений, возникших в культуре. Изучение скачкообразных изменений («сальтаций») у растений привело Коржинского к идее о преимущественной роли скачкообразных изменений (гетерогенезиса) в эволюции и преимущественно элиминирующей (отсекающей) роли отбора в эволюции. В первом тезисе Коржинский — предшественник Де Фриза с его теорией мутаций, во втором тезисе — Коржинскому следовало множество биологов второй половины XX век.

Согласно мутационной теории, созданной Х. Де Фризом из двух категорий изменчивости — непрерывной и прерывистой (дискретной), только последняя наследственна; для её обозначения Де Фриз ввёл термин мутации. По Де Фризу, мутации могут быть прогрессивными — появление новых наследственных свойств, что равнозначно возникновению новых элементарных видов, или регрессивными — утрата какого-либо из существующих свойств, что означает возникновение разновидностей. Выводы Де Фриза опирались главным образом на наблюдения, сделанные им на растении энотера (Oenothera lamarkiana), и в своё время существенно ускорили анализ явлений изменчивости, однако развитие генетики уже в первые два десятилетия XX век опровергло все основные положения мутационной теории.

В 1899 году Коржинский выступил с работой «Гетерогенезис и эволюция» (К теории происхождения видов. Зап. Акад. наук по физ.-мат. отд., т. 9. 1899, вып. 2), в которой изложил свои воззрения на возникновение новых видов у растений.
Коржинский описал большое число доказанных случаев внезапного возникновения единичных (не связанных с предшествующими скрещиваниями или влиянием условий произрастания) дискретных наследственных изменений у растений. Такие изменения он назвал гетерогенными вариациями, построив теорию эволюции путём гетерогенеза. Гетерогенные вариации Коржинского по смыслу ближе к современному содержанию термина «мутации», чем мутации Де Фриза.

Один из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции Тимирязев К. А. и ботаник В. И. Талиев обрушились с критикой в адрес Коржинского С. И., так же ими был дан обстоятельный критический разбор теории Де Фриза.

 Талиев В. И. о теории гетерогенеза.

Признание основного эволюционного значения за дискретной изменчивостью и отрицание роли естественного отбора в теориях Коржинского и Де Фриза было связано с неразрешимостью в то время противоречия в эволюционном учении Ч. Дарвина между важной ролью мелких уклонений и их «поглощением» при скрещиваниях. Это противоречие было преодолено после создания современных представлений о наследственности и их синтеза с эволюционным учением, осуществлённого С. С. Четвериковым (1926).

Семья 
Отец — Коржинский Иван Яковлевич, врач.
 Брат — Коржинский Николай Иванович, действительный статский советник, преподаватель и инспектор реальных училищ.
 Брат — Коржинский, Павел Иванович, коллежский советник, гражданский инженер, архитектор.
 Сестра — Коржинская Мария Ивановна.
Жена — О. М. Рудановская. Дети:
 Сын — Коржинский Дмитрий Сергеевич (1899—1985), советский геолог, академик АН СССР (1953).
 Дочь — Коржинская Ольга Сергеевна.

Печатные труды 
 Коржинский С. И. Северная граница чернозёмно-степной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении. I. Введение. Ботанико-географический очерк Казанской губернии // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1888. Т. 18, вып. 5. С. 1—253
 Коржинский С. И. Северная граница чернозёмно-степной области восточной полосы Европейской России в ботанико-географическом и почвенном отношении. II. Фитотопографические исследования в губерниях Симбирской, Самарской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1891. Т. 22, вып. 6. С. 1—201
 Коржинский С. И. Флора Востока Европейской России в её систематическом и географическом соотношениях. I // Известия Томского университета. 1893. Кн. 5. С. 71—299
 Коржинский С. И. Гетерогенезис и эволюция. К теории происхождения видов. I // Записки Академии наук по физико-математическому отделению. 1899. Т. 9, № 2. С. 1—94

Таксоны растений, названные в честь С. И. Коржинского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  [=]
 
 
  [=]
  [=]
 
 
 
 
 
 
 
 
  [=]
  [=]
 
 
 
  [=]
 
  [=]

Примечания

Литература 
 Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербакова А. А. Краткая история ботаники. М.: Наука, 1968. — 310 с.
 Бердышев Г. Д., Сипливинский В. Н. Первый сибирский профессор ботаники Коржинский: к 100-летию со дня рождения. — Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Академии наук СССР, 1961.
 Новиков М. М. Великаны российского естествознания, «Посев», 1960 г., с. 134—138.
 Материалы конференции, 8 февраля 2011 г. : посвящается 325-летию со дня рождения В. Н. Татищева, 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, 150-летию со дня рождения С. И. Коржинского. — 2011. — 290 с.
 Профессора Томского университета. Биографический словарь. Выпуск I. 1888—1917. Отв. ред. С. Ф. Фоминых. — Томск: Изд-во Том. ун-та. 1996. — С. 117—122.
 Экология, география растений и сообществ Среднего Поволжья = Ecology and geography of plants and communities of the Middle Volga region : [сборник статей конференции: посвящается 150-летию со дня рождения выдающегося русского ботаника-эволюциониста, флориста и географа, действительного члена Петербургской академии наук С. И. Коржинского] / Рос. акад. наук, Институт экологии Волжского бассейна, Русское ботаническое общество, Тольяттинское отделение; [редкол.: Л. М. Абрамова и др.]. — Тольятти, 2011.

Ссылки 

 Коржинский Сергей Иванович // Кафанов А. И., Кудряшов В. А., 2005. Классики биогеографии: биобиблиографический указатель. 
 Коржинский С. И. (1861—1900)
 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники России
Выпускники Астраханской гимназии
Действительные члены Петербургской академии наук
Биологи XIX века
Генетики по алфавиту
Генетики Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Неовиталисты